Зборовский — польская, еврейская и украинская фамилия.
 Зборовские — польский дворянский род.

Известные носители 

 
 Зборовский, Анджей (ок. 1525—1598) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, староста радомский.
 Зборовский, Андрей Олегович (род. 1986) — украинский футболист.
 Зборовский, Виктор Эрастович (1889—1944) — русский генерал-майор.
 Зборовский, Гарольд Ефимович (род. 1938) — социолог.
 Зборовский, Кшиштоф (род. 1982) — польский хоккеист.
 Зборовский, Леопольд (1889—1932) — французский поэт, коллекционер искусства, меценат.
 Зборовский, Марк (1908—1990) — разведчик, агент НКВД во Франции, антрополог.
 Зборовский, Мартин (?—1565) — краковский каштелян.
 Зборовский, Самуил (?—1584) — польский магнат, гетман Украины.
 Зборовский, Сергей Владимирович (род. 1997) — российский хоккеист.
 Зборовский, Сергей Иванович (в монашестве Серафим; 1895—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Актюбинский и Кустанайский.
 Зборовский, Христофор (?—1593) — польский дворянин, королевский подчаший, авантюрист.
 Зборовский, Ян (?—1603) — гнезненский каштелян и гетман.

Зборовская 
 Зборовская, Фаня Исааковна (1897—1973) — советский педиатр.

Топонимы 
 Зборовский городской совет — входит в состав Зборовского района Тернопольской области Украины.
 Зборовский район — административная единица на северо-западе Тернопольской области Украины.
 Зборовский сельсовет — сельский Совет на территории Рогачёвского района Гомельской области Республики Беларусь.

 1-й Зборовский переулок — переулок в Москве.

См. также 

 Зборовская памятная медаль
 Зборовский договор